Ana Pastor puede referirse a:
 Ana Pastor Julián (n. 1957), política española;
 Ana Pastor García (n. 1977), periodista española.